Elida Significa la Amada por dios con pequeñas Alas

Elida, como topónimo, puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Elida, un pueblo en el estado de Nuevo México.
 Elida, una villa en el estado de Ohio.

Y, como nombre, a dos personalidades de Argentina:
 Élida Gay Palmer (1934-1995), una actriz.
 Élida Vigo (1944), una política.